Сан Хуан, Балнеарио има више значења:

 Сан Хуан, Балнеарио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан, Балнеарио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику